Petr Štěpánek může být:

 Petr Štěpánek (matematik) (1943–2012), prof. RNDr. DrSc. – český matematik a vysokoškolský pedagog, politik za ODS
 Petr Štěpánek (herec) (* 1948) – herec, syn Zdeňka Štěpánka, mladší bratr Martina Štěpánka a po otci také herečky Jany Štěpánkové
 Petr Štěpánek (stavař) (* 1953), prof. RNDr. Ing. CSc. – český stavař a vysokoškolský pedagog, děkan Fakulty stavební VUT v Brně a rektor Vysokého učení technického v Brně
 Petr Štěpánek (1958), Mgr. – politik, hudebník, spisovatel a žurnalista, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady Českého telekomunikačního úřadu, politik za OF, ODS, Alternativu pro Českou republiku
 Petr Štěpánek (politik STAN) (* 1964) – český politik hnutí STAN, agronom a podnikatel, zastupitel Středočeského kraje, starosta obce Petrovice na Příbramsku
 Petr Štěpánek (1965), Mgr. CSc. –  politik, biolog, vysokoškolský pedagog, v letech 2018 až 2020 předseda Strany zelených, v letech 2014 až 2019 starosta Prahy 4
 Petr Štěpánek (1968) – překladatel, historik, turkolog a osmanista
 Petr Štěpánek (1972), Ing. arch. Ph.D. – architekt, předseda Státního fondu životního prostředí mezi roky 2007–2010, vysokoškolský pedagog, komunální politik v Praze 2

Související články 
 Štěpánek